Ridgecrest kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Ridgecrest (Californië)
Ridgecrest (Florida)
Ridgecrest (Louisiana)